Polom kan verwijzen naar de volgende Tsjechische gemeenten:
 Polom (okres Přerov)
 Polom (okres Rychnov nad Kněžnou)
 Pustá Polom (okres Opava)
 Velká Polom (okres Opava)